El término Perote puede hacer referencia:

 a Pedro Muñoz, una ciudad española;
 a Perote, un municipio de Veracruz, México;
 a Perote, una ciudad mexicana, cabecera del municipio anterior;
 a Cofre de Perote, un volcán mexicano extinto;
 a Fortaleza de San Carlos de Perote, en Perote, Veracruz, México;
 al gentilicio de Álora, un municipio en Málaga, España.